Freshtel — торгова марка операторів мобільного широкосмугового доступу до інтернету, що засновується на технології Mobile WiMAX, контрольний пакет акцій яких належить фонду Icon Private Equity (Віктор Пінчук):
 Українські новітні технології — український оператор мобільного широкосмугового доступу до інтернету, діє з вересня 2009 року у Києві;
 Інтерпроект — російський оператор мобільного широкосмугового доступу до інтернету, діє з грудня 2009 року в кількох містах Росії.